Риккетти — итальянская фамилия.
 Риккетти, Стивен Дж. — американский политический деятель.
 Риккетти, Альберто — итальянский гребец-байдарочник.